Призма ( — «відпиляне»; від πρίζω — «пиляю») — термін, що має кілька значень:

 Призма — багатогранник, дві грані якого (основи) є рівними багатокутниками з відповідно паралельними сторонами, а бічні грані — паралелограмами.
 Призма — багатогранне тіло з матеріалу, прозорого для світла. Застосовують для зміни напряму поширення пучків світла, розкладання білого світла в спектр, поляризації світла тощо.
 Призма обвалення — у гірництві — малостійка частина масиву уступу (див. уступ).

Див. також 
 Біпризма